Pokrowskoje, Pokrowśke – nazwy toponimów w Rosji i na Ukrainie

Rosja 
:
m.in.:
 Pokrowskoje – osiedle typu wiejskiego w obwodzie archangielskim
 Pokrowskoje – wieś w Baszkortostanie
 Pokrowskoje – wieś w Dagestanie
 Pokrowskoje – wieś w obwodzie iwanowskim
 Pokrowskoje – wieś w Karelii
 Pokrowskoje – wieś w rejonie manturowskim obwodu kurskiego
 Pokrowskoje – wieś w rejonie oktiabrskim obwodu kurskiego
 Pokrowskoje – wieś w rejonie rylskim obwodu kurskiego
 Pokrowskoje – wieś w obwodzie leningradzkim
 Pokrowskoje – wieś w Mordowii
 Pokrowskoje – osiedle typu wiejskiego w obwodzie nowosybirskim
 Pokrowskoje – wieś w rejonie bołchowskim obwodu orłowskiego
 Pokrowskoje – wieś w rejonie znamieńskim obwodu orłowskiego
 Pokrowskoje – wieś w rejonie krasnozorieńskim obwodu orłowskiego
 Pokrowskoje – wieś w rejonie małoarchangielskim obwodu orłowskiego
 Pokrowskoje – osiedle typu miejskiego w rejonie pokrowskim obwodu orłowskiego
 Pokrowskoje – wieś w rejonie trosniańskim obwodu orłowskiego
 Pokrowskoje – wieś w obwodzie penzeńskim
 Pokrowskoje – wieś w Kraju Permskim
 Pokrowskoje – wieś w obwodzie rostowskim
 Pokrowskoje – wieś w obwodzie riazańskim
 Pokrowskoje – wieś w rejonie diemidowskim obwodu smoleńskiego
 Pokrowskoje – wieś w rejonie safonowskim obwodu smoleńskiego
 Pokrowskoje – wieś w rejonie syczowskim obwodu smoleńskiego
 Pokrowskoje – wieś w Kraju Stawropolskim
 Pokrowskoje – wieś w obwodzie tambowskim
 Pokrowskoje – wieś w obwodzie tiumeńskim
 Pokrowskoje – wieś w obwodzie uljanowskim

Ukraina 
:
m.in.:
 Pokrowśke – osiedle typu miejskiego w obwodzie dniepropetrowskim
 Pokrowśke – wieś w rejonie nikopolskim obwodu dniepropetrowskiego
 Pokrowśke – wieś w obwodzie kijowskim
 Pokrowśke – wieś w obwodzie sumskim
 Pokrowśke – wieś w obwodzie żytomierskim

Zobacz też 
 Pokrow – miasto w Rosji
 Pokrow – miasto na Ukrainie

Strony ujednoznaczniające